Build, trasformazione del codice sorgente in software eseguibile (tramite compilazione e linking). Per estensione, si dice anche del prodotto finale della trasformazione
Build Engine, motore grafico